Михаил Родин:
 Родин, Михаил Васильевич (1868 — после 1918) — полковник, командир 41-го отдельного полевого тяжелого артиллерийского дивизиона, Георгиевский кавалер.
 Родин, Михаил Наумович (1893—1938) — первый секретарь Кировского обкома ВКП(б).
 Родин, Михаил Никитович (1925—?) — советский футболист, защитник.
 Родин, Михаил Павлович (1927—1991) — советский футболист, полузащитник.
 Родин, Михаил Михайлович (род. 1982) — российский журналист, ведущий программы «Родина слонов».